

Golf
The Dutch (golfclub), een golfbaan bij Gorinchem;
Dutch Golf, een bedrijf dat drie golfcentra heeft en golfreizen organiseert;
Dutch Open (golf), een jaarlijks golftoernooi in Nederland.

Taal
De Engelse benaming voor de taal Nederlands en vroeger als high dutch ook voor Duits;
Jersey Dutch, een Nederlands dialect dat in de Amerikaanse staat New Jersey gesproken werd;
Mohawk Dutch, een contacttaal die ten westen van Albany (New York) tussen kolonisten en Mohawk-Indianen;
Pennsylvania Dutch, een variant van het Duits in Noord-Amerika.

Overig
Een bijnaam voor verschillende Amerikaanse personen, waaronder Ronald Reagan;
The Dutch (band), een Nederlandse New Wave popgroep.
Dutch (film), een Amerikaanse film uit 1991 van Peter Faiman.
Dutch (2020), een Amerikaanse film uit 2020 
Von Dutch, een Amerikaans kunstenaar en gelijknamig kledingmerk;
ATP-toernooi van Amersfoort, een jaarlijks tennistoernooi in Amersfoort met als officiële naam Dutch Open.
Dutch cuckoo, een koekoeksklok.
Dutch nightingale, een nachtelijke kwakende kikker.
Double Dutch, een vorm van touwspringen.